Лужине могу бити:

 Лужине (Шипово), насељено мјесто у општини Шипово, Република Српска, БиХ.
 Лужине (Фојница), насељено мјесто у општини Фојница, Федерација БиХ, БиХ.
 Лужине (Стон), део Стонског поља, у општини Стон (Хрватска), са остацима некадашњег Манастира Богородице Стонске, касније познатог и као "Госпа од Лужина".